Monestir de Santes Creus, monestir cistercencs de Catalunya
 Santes Creus (poble), poble del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp), del qual n'és la capital, nascut al voltant del monestir de Santes Creus
 Santes Creus (Sant Salvador), muntanya de la serra de Sant Salvador, al Pallars Jussà
 Santes Creus de Bordell, muntanya al límit entre les comarques de la Noguera i el Solsonès
 Santes Creus de Buiro, ermita romànica de l'antic poble de Buiro, en el terme municipal d'Alins, a la comarca del Pallars Sobirà
 Santes Creus (el Pont de Suert), serra del municipi del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça
 Riu Gaià-Albereda de Santes Creus
 Tossal de les Santes Creus, turó al nucli urbà d'Almacelles